Keyopsis är ett släkte av insekter. Keyopsis ingår i familjen gräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gräshoppor
Keyopsis